Stazione del Baltico – stazione ferroviaria di San Pietroburgo, in Russia
 Stazione del Baltico – stazione ferroviaria di Tallinn, in Estonia
 Baltiyskaya – stazione della metropolitana di San Pietroburgo